Kik steht für:
 Kik (Kroatien), Ort im Bezirk Lovinac, Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien
 Kik Messenger, Instant Messenger für Smartphones

Kik ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Kik (1939–2021), deutscher Fußballspieler

KiK steht für:
 KiK Textilien und Non-Food GmbH, deutscher Textil-Discounter
 „Kunde ist König“, Paradigma der Kundenorientierung
 KiK (Stadtmagazin), eines der ersten Stadtmagazine in Deutschland
 Kino im Künstlerhaus, kommunales Kino in Hannover

KIK steht für:
 KIK-TV (Klinik Info Kanal), mittelständisches Medienunternehmen
 Kluby Inteligencji Katolickiej (dt. Klub der katholischen Intelligenz), Netzwerk von Verbänden, die die Treffpunkte von gläubigen katholischen Laien Polens bilden
 Kirkuk Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kirkuk, Irak

kik steht für:
 Kikuyu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Kenia

Siehe auch:
 Kick
 KIC

KIK